Stern kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederick Claude Stern
 Stephen Stern
 William Louis Stern

Robotskapade auktorsförkortningar